

Sigle 
 World Cube Association – l'associazione che disciplina le gare di speedcubing

Codici 
 WCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Castro Gamboa (Cile)